ALD steht für:
 ALD Automotive, Anbieter für Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement
 ALD Vacuum Technologies, weltweit führender Anbieter für Vakuumprozesstechnik
 Alderney, Chapman-Code für eine der Kanalinseln
 Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD), eine Fachgruppe der Deutschen Gesellschaft für Akustik
 Akrale Leckdermatitis, eine Hundekrankheit
 Adrenoleukodystrophie, eine seltene, tödliche Erbkrankheit
 Aramäisches Levi-Dokument, eine jüdische Schrift aus der Zeit des zweiten Tempels
 Atomlagenabscheidung (Atomic Layer Deposition), ein Verfahren zur Abscheidung von dünnen Schichten
 Anhaltische Landesbücherei Dessau
 Außenluftdurchlass, eine Lüftungsöffnung in der Außenhülle eines Gebäudes

Ald steht für:
 Aldolase, ein Enzym

ald steht für:
 Alladian (ISO-639-3-Code), eine der beiden Sprachen aus der sprachlichen Untergruppe der Kwa-Sprachen Avikam-Alladian

Abkürzung